Het tennistoernooi van Wimbledon in 1993 bij de vrouwen werd voor de 100e keer gehouden. De als eerste geplaatste Steffi Graf won het toernooi voor de vijfde keer door in de finale de Tsjechische Jana Novotná met 7-6, 1-6 en 6-4 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

  Steffi Graf (winnares)
  Martina Navrátilová (halve finale)
  Arantxa Sánchez Vicario (vierde ronde)
  Gabriela Sabatini (kwartfinale)
  Mary Joe Fernandez (derde ronde)
  Conchita Martínez (halve finale)
  Jennifer Capriati (kwartfinale)
  Jana Novotná (finale)

  Anke Huber (vierde ronde)
  Magdalena Maleeva (derde ronde)
  Manuela Maleeva-Fragnière (tweede ronde)
  Katerina Maleeva (eerste ronde)
 n/a 
  Amanda Coetzer (tweede ronde)
  Helena Suková (kwartfinale)
  Nathalie Tauziat (vierde ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
  Toernooischema WTA (pag.1+2)

Wimbledon
ITF-toernooi in 1993